Мармелейра (Мортагуа) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Мармелейра (Риу-Майор) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.